Il singolare  dell'USTA Challenger of Oklahoma 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Taylor Dent ha battuto in finale Wayne Odesnik 7–6(9), 7–6(4).

Teste di serie

  Wayne Odesnik (finale)
  Rajeev Ram (secondo turno)
  Brendan Evans (primo turno)
  Vince Spadea (primo turno)

 Jesse Levine (quarti di finale)
 Ryan Sweeting (quarti di finale)
 Taylor Dent (campione)
 Alex Kuznetsov (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

USTA Challenger of Oklahoma 2009